Garchery est un nom de famille porté principalement en France.

Personnalités 
 Pierre Garchery, député de Saône-et-Loire à l’assemblée législative (1791-1792) ;
 Jean Garchery (1872-1957), député de la Seine et conseiller de Paris ;
 Gaston Garchery (1889-1963), acteur français ;
 Joanny Jules Marcel Garchery (1876-1961), général d'armée de l’armée française en 1940 ;
 Jean-Pierre Garchery (1903-1984), maire de Joinville-le-Pont et conseiller général du Val-de-Marne ; fils de Jean Garchery (1872-1957).

Autres 
 Stade Jean-Pierre Garchery : stade municipal de Joinville-le-Pont, situé sur le territoire de la commune de Paris.

Liens externes